Brandbächle und Brandbächlein sind Gewässernamen:

 Brandbächle (Stockerbach), rechter Zufluss des Stockerbachs (zur Glatt) vor Obermusbach, Stadt Freudenstadt, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Brandbächle (Weilenbach), linker Zufluss des Schlichem-Zulaufes Weilenbach bei der Oberen Säge, Stadt Schömberg, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

 Brandbächlein, rechter Zufluss der Fränkischen Rezat vor der Ziegelhütte, Ortsteil Eyb, kreisfreie Stadt Ansbach, Mittelfranken, Bayern

Siehe auch:

 Brandbach